Weeze steht für:

 Weeze, eine Gemeinde in Nordrhein-Westfalen

Weeze ist ein Namensteil folgender Personen:

 Heinrich Rudolf von Weeze, Administrator des Klosters Waldsassen (1548–1560)
 Johannes von Weeze (1489–1548), Kaiserlicher Orator, Erzbischof von Lund und Fürstbischof von Konstanz